Sterzbach ist ein Gewässername:
 Sterzbach (Fluss), rechter Zufluss des Kirchnerseckgrabens bei Langen (Hessen), Landkreis Offenbach, Hessen

Sterzbach ist ein Familienname:
 Anne Sterzbach (* 1969), deutsche Künstlerin

Siehe auch:
 Störzbach (Fluss), linker Zufluss des Nesenbachs nahe dem Schwanenplatz, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg